Ženská čtyřhra Ricoh Open 2017 probíhala v polovině června 2017. Do deblové soutěže tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Oxana Kalašnikovová a Jaroslava Švedovová, jehož členky se rozhodly turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal nenasazený slovensko-belgický pár Dominika Cibulková a Kirsten Flipkensová, který ve finále zdolal za 87 minut nizozemské turnajové dvojky Kiki Bertensovou s Demi Schuursovou. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Cibulková vybojovala první deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Flipkensovou to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Tímea Babosová /  Andrea Hlaváčková (čtvrtfinále)
  Kiki Bertensová /  Demi Schuursová (finále)
  Xenia Knollová /  Coco Vandewegheová (semifinále)
  Nicole Melicharová /  Anna Smithová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ricoh Open 2017